Гоццадини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гоццадини, Беттизиа (1209—1261) — итальянский юрист.
 Гоццадини, Джованни (1810—1887) — итальянский историк.
 Гоццадини, Маркантонио (1574—1623) — итальянский кардинал.
 Гоццадини, Улиссе Джузеппе (1650—1728) — итальянский кардинал.